Armando Del Debbio (1904-1984) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Enrico Del Debbio (1891-1973) – architetto e professore universitario italiano
 Luca Del Debbio (1899-1963) – calciatore italiano
 Paolo Del Debbio (1958) – saggista, giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano